Енрике Араиза има више значења:

 Енрике Араиза (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Енрике Араиза (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику